Рису́нок (зазвичай у скороченні рис.), іноді техні́чний рису́нок, рідше техні́чний малю́нок — схематичне, часто геометричне, зображення чого-небудь рисками, зазвичай виконане олівцем або на комп'ютері.
 Рису́нок — будь-який малюнок, виконаний рисками.
 Рису́нок — те саме, що і креслення.

Джерела 
 Креслення, рисунок, композиція: навч. посіб. / Т. М. Клименюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 344 с. : іл. — Бібліогр.: с. 336 (11 назв). — ISBN 978-617-607-339-0

Посилання